

Бранно — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бранно — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства